Arges eller Argeș kan syfta på:

 Arges – en människoätande jätte i grekisk mytologi, se cykloper
 Argeș – ett distrikt i Rumänien
 Argeș (flod) – en flod i Rumänien